Johann Weiße ist der Name folgender Personen:

*  Johann Weiße (* um 1498–1561), deutscher Theologe, siehe Johann Weiß (Theologe)
 Johann Moritz Weiße (1632–1704), deutscher Orgelbauer 

Siehe auch:
 Johann Weise
 Johann Weiß
 Johann Wyss
 Johannes Weiß
 Hans Weiß
 Hans Wyss
 Häns’che Weiss (1951–2016), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Hans Weisz (1903–1982), rumäniendeutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Johannes Wyse (um 1410–1486), deutscher Theologe